Ібукі (() — японське прізвище і топонім.

Відомі носії 
 Ібукі Горо (1946) — японський актор.
 Ібукі Бунмей (1938) — японський політик.

Топонім 
 Ібукі — гора, найвища вершина в префектурі Шіґа

Інше 
 Ібукі — супутник дистанційного зондування Землі.
 Ібукі — японський легкий авіаносець часів Другої світової війни
 Броненосні крейсери типу «Ібукі» — тип крейсерів японського імператорського флоту початку XX століття